Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1993 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Ротор (Волгоград)

Динамо (Москва)

Текстильщик (Камышин)

Локомотив (Москва)

Спартак (Владикавказ)

Торпедо (Москва)

Уралмаш (Екатеринбург)

ЦСКА (Москва)

КАМАЗ (Набережные Челны)

Локомотив (Нижний Новгород)

Динамо (Ставрополь)

Жемчужина (Сочи)

Крылья Советов (Самара) 

* Статистика в переходном турнире.

Луч (Владивосток) 

* Статистика в переходном турнире.

Океан (Находка) 

* Статистика в переходном турнире.

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Асмарал (Москва)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам